Soak City peut faire référence à différents lieux ;

 Knott's Soak City, une chaine de parcs aquatiques en Californie
 Cedar Point Shores, anciennement Soak City, un parc aquatique près de Cedar Point
 Froster Soak City, un parc aquatique à Toronto